Kanáli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kanáli (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Kanáli (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar